Куригальзу:

 Куригальзу I — касситский царь Вавилонии (около 1390 до н. э.).
 Куригальзу II — касситский царь Вавилонии, правил приблизительно в 1346 — 1324 годах до н. э.